Пон — многозначный термин. Может означать:

Персоналии 
 Пон — корейский клан.
 Пон, Антуан де (1510—1586) — французский военный и политический деятель.
 Пон Джунхо (род. 1969) — южнокорейский режиссёр.
 Пон, Жак (1538—1612) — французский врач и ботаник.
 Пон, Жан (из Нима) (; 1747—1816) — французский публицист.
  — французский аббат и писатель.
 Пон, Зенон (; 1789—1836) — французский археолог.
 Пон, Поль Жан (; 1808—1888) — французский юрист.
 Пон, Поль-Мари (1904—1966) — французский государственный деятель.
 Пон, Франсуа Раймонд Жозеф де (; 1751—1812) — французский путешественник.

Составная фамилия 
 Пон-де-Вейль, Антуан де (1697—1774) — французский драматург и поэт.
 Пон де Вердён, Филипп Лоран (1749—1844) — французский чиновник, поэт и государственный деятель.
 Пон де л’Эро, Андре (1772—1853) — французский деятель, общавшийся с Наполеоном на Эльбе.
 Пон-Жест, Рене де (1829—1904) — французский отставной морской офицер, журналист и писатель.

Топонимы 
 Пон — коммуна во Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи.
 Пон — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.
 Пон — коммуна во Франции, в департаменте Кот-д’Ор.
 Пон — коммуна во Франции, в департаменте Манш.
 Пон — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.

Мифология 
 Пон (Наказание) — сын Ночи и Мрака в древнегреческой мифологии.

См. также 
 Пон-Белланже
 Пон-д’Уйи
 Пон-де-Бовуазен
 Пон-де-Вейль
 Пон-де-Во
 Пон-де-Кле
 Пон-де-Молинс
 Пон-де-Салар
 Пон-де-Шерюи
 Пон-д’Эн
 Пон-дю-Гар
 Пон-л’Аббе-д’Арну
 Пон-л’Эвек
 Пон-л’Эвек (Кальвадос)
 Пон-л’Эвек (кантон)
 Пон-л’Эвек (сыр)
 Пон-л'Аббе
 Пон-Нёф
 Пон-Сен-Венсан
 Пон-Сен-Мар
 Пон-Сен-Мартен
 Пон-Сент-Эспри
 Пон-Фарси
 Пон-э-Массен

Примечания